O termo búzio ou búzios pode referir-se a:
 Búzio, designação comum a alguns gastrópodes marinhos.
 Buccinidae, uma família de gastrópodes marinhos.
 Buzina feita da concha de Cassis tuberosa, usada por pescadores para comunicar.
 Jogo de búzios, conchas usadas no candomblé.
 Armação dos Búzios, município no Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Buzia

Desambiguação